40 puede referirse a:

 El número natural cuarenta.
 El año 40.
 El año 40 a. C..
 40 (canción), canción de U2.
 Noah “40” Shebib, conocido como 40, productor y exactor canadiense.
 Los 40,  desambiguación.